SBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sibi (Pakistan)